Couillard ist der Familienname folgender Personen:
 Guillaume Couillard (* 1975), monegassischer Tennisspieler
 Philippe Couillard (* 1957), kanadischer Neurochirurg und Politiker